Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Johan Kriek 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (quarti di finale)
 Kevin Curren (primo turno)
 Stefan Edberg (Campione)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)

 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Johan Kriek (finale)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 David Pate (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1985